Николай Петрович Ветров (20 декабря 1956) — российский автогонщик, выступавший в классе Формула 1600. Мастер спорта. 

На данный момент является президентом команды Formula Z и менеджером пилота Сергея Сироткина. 

Был менеджером Виктора Шайтара. 

В 2004 году выступил инициатором строительства гоночной трассы международного уровня в Орловской области, однако реализовать идею не удалось.

Карьера 
 1986 — Кубок ЦАМК, Рига, Бикерниеки, третье место
 1998 — Чемпионат и Кубок России «Формула-1600», Вице-Чемпион России.
 1999 — Чемпионат и Кубок России «Формула-1600», бронзовый призёр Чемпионата России.
 1999 — Чемпионат и Кубок России «Формула-1600», бронзовый призёр Чемпионата России.
 2000 — Чемпионат и Кубок России «Формула-1600», Вице-Чемпион России.
 2001 — Чемпионат и Кубок России «Формула-1600», бронзовый призёр Чемпионата России.
 2002 — Чемпионат и Кубок России «Формула-1600», Вице-Чемпион России.
 2012 — Чемпионат и Кубок России «Формула-Россия», 14 место.
 2015 — Moscow Classic Grand Prix, 3 этап, класс «Формула-1600», бронзовый призёр.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт команды Formula Z

Автогонщики России
Автогонщики СССР
Мастера спорта СССР